Cage & Aviary er en Electronica-duo fra Storbritannien.

Musikgrupper fra Storbritannien